Algovia steht für

 die latinisierte Form des Wortes Allgäu

 Namen von Studentenverbindungen
 zur Münchener Burschenschaft Algovia, siehe Münchener Burschenschaft Arminia-Rhenania#Geschichte der Arminia
 zu den KDStV Algovia in Augsburg und München, siehe Liste der Mitgliedsverbindungen des CV
 Akademische Ferien-Vereinigung Algovia in Kempten